Rip ou RIP, acronyme de  (Qu'il/elle repose en paix), est une expression également connue sous la forme italienne  ou anglaise .

Il peut également désigner :

Toponymie 
 Rip, ancien État d'Afrique de l'Ouest.
 Říp, sommet situé dans la région d'Ústí nad Labem (République tchèque).

Astronomie 
 Big Rip, modèle cosmologique.

Biologie 
 , mécanisme moléculaire qui protège le génome contre l'invasion d'éléments transposables.

Droit 
 , loi britannique.
Référendum d'initiative partagée (France).

Économie 
 « Relevé d'identité postale », l'équivalent, en France d'un Relevé d'identité bancaire dans le cas d'un compte-chèque postal.
 Rip Curl,  marque australienne de vêtements.
 Rip stick, planche à roulettes.

Fiction 
 R.I.P., court métrage néerlandais de Jan Doense sorti en 2001.
 R.I.P. Ric !, bande dessinée de la série Les Nouvelles Enquêtes de Ric Hochet.
 Rip Hunter, DC comics, auteurs  Jack Miller et Ross Andru, paru de 1961 à 1965.
 R.I.P.D. brigade fantôme, de Peter M. Lenkov et Lucas Marangon, série de comics en 4 volumes édités par Dark Horse de 1999 à 2000.
 R.I.P.D. City of the Damned, Dark Horse publie, en 2012, une nouvelle série de comics en 4 volumes (prélude au film cité ci-après).
 R.I.P. Departement ou RIPD, brigade fantôme ou  RIPD: Rest In Peace Department, un film américain réalisé par Robert Schwentke en 2013 ; adaptation du comic-book du même nom créé par Peter M. Lenkov et Lucas Marangon et paru chez Dark Horse.
 RIPD: the Game, est un TPS, jeu vidéo de tir à la  personne pour Xbox 360, PlayStation 3, et Microsoft Windows ; développé par Saber Interactive et édité par Atlus et mis sur le marché en 2013 ; le gameplay étant basé sur le scénario du film sus-cité.

Informatique 
 Rip, extraction de données informatiques
 , protocole de routage réseau
 , outil informatique de transformation d'un flux (PostScript) de données informatiques en données brutes utilisables directement par un périphérique d'impression, une flasheuse, etc.
 Reconnu d'intérêt pédagogique, se dit d'un logiciel classifié officiellement par le Ministère de l'Éducation nationale français comme étant intéressant pour les enseignants d'un point de vue pédagogique.
Réseaux d'initiative publique, en France, réseaux de communications électroniques et d'accès à Internet dont la mise en œuvre a été décidée par une collectivité territoriale face à la carence d'initiatives privées. Il permet aux collectivités dans un souci d'aménagement du territoire de fixer ses objectifs en matière de déploiement. En contrepartie, ces RIP représentent un coût pour la collectivité.
Nom de domaine de premier niveau qui se termine en ".rip" (au lieu de ".com" par exemple).

Littérature 
 Rip Van Winkle, nouvelle de l'écrivain américain Washington Irving.
Rip, de son vrai nom Georges-Gabriel Thenon, auteur et chansonnier français.

Musique 

 RIP, groupe de punk hardcore espagnol.
 Rip Slyme, groupe de hip-hop japonais.
 R.I.P., chanson de Rita Ora et Tinie Tempah sortie en 2012.
 Rust in Peace, quatrième album du groupe de thrash metal américain Megadeth.
 Rip,  opérette française de Robert Planquette créée en 1884.

Politique 
 « Référendum d'initiative partagée », dispositif français de référendum initié par au moins 20 % des parlementaires puis validé par au moins 10 % des électeurs.
 « Référendum d'initiative populaire (ou citoyenne) », proposition de dispositif de référendum lancé par une pétition.

Télévision 
 RIP : Recherches, investigations, paranormal, série documentaire française.
 RIP : Fauchés et sans repos (Deadbeat), série télévisée, série humoristique et fantastique américaine (2014-2016).
 , série de marionnettes animées diffusée sur la chaîne TCM.

Autres 
 « Rencontres internationales de la photographie » à Arles
 « Rencontres internationales de Percussions » à Verzé
   magazine de métal américain
   Relevé d'Intérêts Professionnels

Notes et références 

Homonymie de titre